Rick Paul van Mulligen, né le  à Uithuizen, est un acteur néerlandais.

Filmographie

Cinéma et téléfilms 
 2007 :  : Le steward
 2008 : Tiramisu : Joeri, le maquilleur
 2008 :  : Joost
 2008 : Taxandria : Le monsieur
 2010 :  : Felix
 2010 :  : Paul
 2011 :  : Frans
 2011 :  : Julius Hartmoed
 2011-2014 :  : Harm-Jan Nelissen
 2013 : Charlie : Arend
 2013-2014 :  : Max
 2014 : Jeuk : Rick Paul
 2014 :  : Jason
 2015 :  : Erik de Perik
 2015 :  : Adam
 2016 : Rundfunk : Brinte
 2017 :  : Le rédacteur en chef
 2017-2019 :  : Le clown Maaiko
 2018 :  : Lasse
 2018 :  : Daan (le gouverneur de Grisse)

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1981
Acteur néerlandais
Naissance dans la province de Groningue